Селявичи (транслит: Sialiavičy, бел: Сялявічы) — агрогородок в Слонимском районе Гродненской области. Входит в состав Озерницкого сельсовета. В 24 км юго-западнее Слонима, 150 км от Гродно, 7 км от ж/д станции Озерница.

До 2013 года Селявичи был центром Селявичского сельсовета  .

Население 

 485 жителей, 182 дворов (2002 г.)

Инфраструктура 

 Средняя школа
 Дом культуры
 Библиотека
 Отделение связи

Памятные места 

 Костёл Святой Варвары (1819 г.)
 Братская могила советских воинов и партизан

Литература 

 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.15: Следавікі — Трыо / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2002. — Т. 15. — 552 с. — 10 000 экз — ISBN 985-11-0251-2 (Т. 15).

Примечания

Ссылки 

Агрогородки Слонимского района